Bryonora — рід грибів родини Lecanoraceae. Назва вперше опублікована 1983 року.

Класифікація 
До роду Bryonora відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Poelt, J. 1983. Bryonora, eine neue Gattung der Lecanoraceae. Nova Hedwigia. 38:73-111 - P.74

Роди грибів
Леканороміцети